Теорема Гуревича — фундаментальный результат алгебраической топологии, связывающей гомотопическую теорию с теорией гомологии с помощью отображения, известного как гомоморфизм Гуревича.

Теорема названа в честь Витольда Гуревича; она обобщает более ранние результаты Анри Пуанкаре.

Формулировка 

Пусть  — линейно связное топологическое пространство и  — целое положительное число.
Гомоморфизм Гуревича: 

определяется следующим образом: если  — образующая , то гомотопический класс отображения  отображается в .

При  этот гомоморфизм индуцирует изоморфизм: 
 
между абеленизацией фундаментальной группы и первой гомологической группой. 

Если  и  — -связно, то гомоморфизм Гуревича  является изоморфизмом. 
Более того,  является эпиморфизмом.

Литература 
 

Теория гомотопий
Теоремы топологии